Johannesthal ist der Name folgender Orte:

 in Österreich:
 Johannesthal (Gemeinde Drosendorf-Zissersdorf), Ortsteil der Stadtgemeinde Drosendorf-Zissersdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich
 in Polen:
 Dorf in der Gemeinde Łężyce in der Woiwodschaft Niederschlesien, siehe Łężyce Górne (Johannesthal, Kreis Glatz/Schlesien)
Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Bobolice in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Grotniki (Bobolice) (Johannesthal, Kreis Köslin/Pommern)
 Dorf in der Gemeinde Drawno in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Kępa (Drawno) (Johannesthal, kreis Arnswalde/Pommern) 
 Dorf in der Stadt- und Landgemeinde Karlino in der Woiwodschaft Westpommern, siehe Wietszyno (Johannesthal, Kreis Kolberg-Körlin/Pommern)
 Forsthaus Johannesthal, ehemals im Kreis Kolberg-Körlin, Wüstung im Gebiet der Landgemeinde Rymań
 in Tschechien:
 Gemeinde im Okres Liberec, siehe Janův Důl
 Gemeinde im Okres Rakovník, siehe Janov u Žatce
 Gemeinde im Okres Bruntál, siehe Janov u Krnova
 Ortsteil Janské Údolí der Gemeinde Brloh pod Kletí, Okres Český Krumlov
 Ortsteil Janův Důl (Liberec IX) der Stadt Liberec, Okres Liberec
 Ortsteil der Stadt Rumburk, Okres Děčín
 aufgelassene Ortschaft Janový Hutě auf den Fluren von Pohorská Ves, Okres Český Krumlov

Siehe auch:
 Johannisthal
 Johannistal
 Johannedal